Buckle ist der Name

 einer Insel in der Antarktis, siehe Buckle Island
 eines australischen Fahrzeugbauers, siehe Buckle Motors
 eines US-amerikanischen Bekleidungshändlers, siehe The Buckle

Buckle ist der Familienname folgender Personen:

 Carolyn Rayna Buckle (* 2000), australische Synchronschwimmerin
 Gabriel Charles Palmer-Buckle (* 1950), ghanaischer Geistlicher, Erzbischof von Accra
 George Buckle (1907–1992), englischer Fußballspieler
 Harry Buckle (1882–1968), irischer Fußballspieler
 Henry Thomas Buckle (1821–1862), britischer Historiker und Schachspieler
 James Buckle (~1854–1884), irischer Fußballspieler
 Paul Buckle (* 1970), englischer Fußballspieler
 Ted Buckle (1924–1990), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Buggle